Masurier ou Le Masurier est un patronyme originaire de Normandie et des îles Anglo-Normandes. Il se décline également sous la variante de Mesurier ou Le Mesurier.

 Le Masurier
Jules Masurier (1812 Le Havre-1888), est un négociant, armateur havrais et maire du Havre.
Robert Le Masurier né le  à Jersey et mort le , est un bailli de Jersey.

Voir aussi 
 Charles-François Mazurier (1798-1828), danseur français
 Sébastien Mazurier (né en 1981), footballeur français

Patronyme normand